Лузевера (, фриульск. Lusevare, словен. Bardo) — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 749 человек (2008 г.), плотность населения составляет 15 чел./км². Занимает площадь 52 км². Почтовый индекс — 33010. Телефонный код — 0432.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.lusevera.ud.it/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта